Il Campionato Primavera 3 2021-2022 è stata la 2ª edizione del Campionato Primavera 3, iniziata il 25 settembre 2021 è terminata il 12 marzo 2022.

Stagione

Novità 
Dal Campionato Primavera 3 2020-2021 sono state promosse le compagini delle quali la prima squadra ha ottenuto la promozione in Serie B: , ,  e . Il  è stato ripescato in Primavera 2 a seguito dell’esclusione del . A seguito della riforma dei campionati primavera, sono confermate in categoria le compagini classificate dal 1º al 28º posto della classifica nazionale. Le ultime 26 classificate parteciperanno al campionato di Primavera 4.

Regolamento 
Il campionato Primavera 3 si articola in due fasi successive (tenendo conto della modifica approvata il 9 giugno 2021):
 Gironi "all'italiana": le società iscritte sono suddivise in tre gironi di cui due (A e B) da 9 squadre e uno (C) da 10 squadre. Al termine di questa fase, la prima classificata di ogni girone viene promossa nel Campionato Primavera 2, anche nel caso in cui le rispettive squadre maggiori siano retrocesse in Serie C.
 Play-off per la promozione:
Fase del girone: le Società classificatesi dal 2º e al 5º posto di ogni girone, per un totale di dodici squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 2. Le sei squadre vincitrici accedono al play off nazionale. Le squadre sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema in gare di andata e ritorno:
SF1: 5º contro 2º;
SF2: 4º contro 3º.
Fase nazionale: vi accedono sei società vincitrici per ogni girone del turno precedente, e si affrontano in gara unica.
Le vincenti delle finali acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Primavera 2.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 2 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 2 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
 
Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 2 2022-2023.
 Ammessa ai play-off.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggi

Play-off del girone

Play-off (fase nazionale)

Finale

Trofeo "Dante Berretti" 
Questo trofeo prevede incontri di sola andata tra le squadre vincitrici di ciascun girone per determinare la squadra campione del trofeo "Dante Berretti" in un girone a 3 squadre: la squadra classificata prima verrà decretata campione.

Squadre partecipanti 
  - 1ª classificata girone A
  - 1ª classificata girone B
  - 1ª classificata girone C

Classifica 
 
Legenda:
      Vincitrice Trofeo "Dante Berretti".

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
 Lega Italiana Calcio Professionistico
 Campionato Primavera 1
 Campionato Primavera 2
 Campionato Primavera 4
 Campionato nazionale Dante Berretti
 Campionati italiani di calcio giovanile

2021-2022
Calcio nel 2021
Calcio nel 2022